Финансовый центр CTF: — небоскрёбы компании  в Китае:

 Финансовый центр CTF (Тяньцзинь) — небоскрёб в городе Тяньцзинь.
 Финансовый центр CTF (Гуанчжоу) — небоскрёб в городе Гуанчжоу.
 Финансовый центр CTF (Ухань) — строящийся комплекс небоскрёбов в городе Ухань.

Примечания